Александр Гайфуллин:
 Гайфуллин, Александр Александрович (род. 1984) — российский математик, член-корреспондент РАН; в 2012 доказал многомерный аналог теоремы Сабитова о постоянстве объёма изгибаемых многогранников.
 Гайфуллин, Александр Марксович (род. 1958) — российский учёный-физик, специалист в области механики жидкости и газа, член-корреспондент РАН; отец А. А. Гайфуллина.